FK Jablonec (celým názvem: Fotbalový klub Jablonec, a.s.) je český profesionální fotbalový klub, který sídlí v Jablonci nad Nisou v Libereckém kraji. Od sezóny 1994/95 působí v české nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Střelnice s kapacitou 6 108 diváků.

Historie 
Klub byl založen 5. června 1945 jako Český sportovní klub Jablonec na Nisou. Už v roce 1949 se jablonecký klub už pod názvem ZSJ Preciosa Jablonec na Nisou dostal do zemské soutěže, divize. V roce 1953 se klub přejmenoval na DSO Jiskra Jablonec nad Nisou, v roce 1961 pak na TJ Jiskra Bižuterie Jablonec nad Nisou. V roce 1963 postoupil do 2. ligy a po dvou letech přešel pod TJ LIAZ, kde byly pro sportovní klub vytvořeny výborné podmínky – přejmenoval se tedy na TJ LIAZ Jablonec nad Nisou. V roce 1974 postoupil Jablonec na dvě sezóny do 1. ligy. Po sestupu se pohyboval ve 2. a 3. lize. V sezóně 1992/93, kdy se dělily české a slovenské soutěže, skončil Jablonec 7. v České národní lize, což mu zajišťovalo baráž o 1. ligu v příští sezóně s posledním týmem ligy Bohemians Praha, v té však neuspěl. O rok později ale skončil druhý v 2. lize a zajistil si postup do 1. ligy, v niž hraje dodnes. Mezi největší úspěchy klubu patří dvě třetí a jedno druhé místo v Gambrinus lize, vítězství v českém poháru a následná účast v evropských pohárech. Dres Jablonce oblékala celá řada vynikajících hráčů: Pluskal, Novák Láďa, Havránek, Kvaček, Kraus, Dočkal. V dalších generacích to byli Rudolf a Petr Svobodové, Jebavý, Vošta, Čmarada, Majer, Jelínek, Frydrych, Šrejma, Kopenec, Češek, Z. Klucký, J. Klucký, Jánoš, Navrátil, Hromádko, Horváth, Fukal, Holub, Weber, Čížek. Mezi současné osobnosti patří zejména Tomáš Hübschman, Martin Doležal, Vladimír Jovovič nebo Vlastimil Hrubý.

Historické názvy 

 1945 – ČSK Jablonec nad Nisou (Český sportovní klub Jablonec nad Nisou)
 1948 – SK Jablonec nad Nisou (Sportovní klub Jablonec nad Nisou)
 1955 – Sokol Preciosa Jablonec nad Nisou
 1960 – TJ Jiskra Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Jiskra Jablonec nad Nisou)
 1963 – TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Liberecké automobilové závody Jablonec nad Nisou)
 1993 – TJ Sklobižu Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota Sklobižu Jablonec nad Nisou)
 1994 – FK Jablonec nad Nisou (Fotbalový klub Jablonec nad Nisou, akciová společnost)
 1998 – FK Jablonec 97 (Fotbalový klub Jablonec 97, akciová společnost)
 2008 – FK Baumit Jablonec (Fotbalový klub Baumit Jablonec, akciová společnost)
 2015 – FK Jablonec, a.s. (Fotbalový klub Jablonec, akciová společnost)

Úspěchy

Úspěchy mužů

Významní trenéři 

Zde jsou uvedeni trenéři Jablonce od r. 1993, kteří během svého působení zaznamenali významnější úspěch.

Soupiska

Změny v kádru v zimním přestupovém období 2022–2023

B-tým 
Soupiska rezervního týmu, který nastupuje v ČFL

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1949–1950: Oblastní soutěž – sk. B
 1951: Krajská soutěž – Liberec
 1952: Krajský přebor – Liberec
 1955–1959: Oblastní soutěž – sk. A
 1962–1963: Severočeský krajský přebor
 1963–1969: 2. liga – sk. A
 1969–1974: 2. liga
 1974–1976: 1. liga
 1977–1978: 1. ČNFL – sk. B
 1978–1981: 1. ČNFL – sk. A
 1981–1986: 1. ČNFL
 1986–1991: 2. ČNFL – sk. A
 1991–1992: Česká fotbalová liga
 1992–1993: Českomoravská fotbalová liga
 1993–1994: 2. liga
 1994– : 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1992/93: Jablonec sehrál díky 7. místu baráž o nejvyšší soutěž. V ní se utkal s FC Bohemians Praha, kde si po výsledcích 1:1 (v Jablonci nad Nisou) a 2:0 (v Praze) prvoligovou příslušnost uchoval vršovický klub.

Účast v evropských pohárech

Pohár UEFA / Evropská liga UEFA 

 UEFA 1997/1998 – 2. předkolo (Örebro SK)
 UEFA 2007/2008 – 2. předkolo (FK Austria Vídeň)
 EL 2010/2011 – 3. předkolo (APOEL FC)
 EL 2011/2012 – 3. předkolo (AZ Alkmaar)
 EL 2013/2014 – 4. předkolo (Betis Sevilla)
 EL 2015/2016 – 4. předkolo (AFC Ajax)
 EL 2018/2019 – Základní skupina J (4. místo – 1. FK Dynamo Kyjev, 2. Stade Rennais FC, 3. FC Astana)
 EL 2019/2020 – 2. předkolo (FC Pjunik Jerevan)

Pozn.: V závorce u daného ročníkového maxima je uveden přemožitel daného klubu, není–li v závorce uvedeno jinak.

Zdroj:

Evropská konferenční liga UEFA 
 EKL 2021/2022 - Základní skupina D (3. místo - 1. AZ Alkmaar, 2. Randers FC, 4. CFR Kluž)

Pozn.: V závorce u daného ročníkového maxima je uveden přemožitel daného klubu, není–li v závorce uvedeno jinak.

Zdroj:

Pohár vítězů pohárů 

 PVP 1998/1999 – 1. kolo (Apollon Limassol)

Pozn.: V závorce u daného ročníkového maxima je uveden přemožitel daného klubu, není–li v závorce uvedeno jinak.

Zdroj:

FK Jablonec „B“ 

FK Jablonec „B“ je rezervním týmem Jablonce. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2007/08, kdy se v ČFL umístil na 8. místě. Naposled v této soutěži startoval v sezoně 2009/10. Obnoven byl v roce 2019 po zrušení Juniorské ligy a následnému znovuzaložení rezervních týmů.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1965–1967: Severočeský krajský přebor
 1969–1970: Severočeský župní přebor
 1970–1972: Severočeský krajský přebor
 1972–1976: Divize C
 1976–1977: ČNFL – sk. A
 1977–1978: Divize C
 1978–1979: Severočeský krajský přebor
 1979–1983: Divize C
 1987–1991: Severočeský krajský přebor
 2002–2005: Divize C
 2005–2010: Česká fotbalová liga
 2010–2019: bez soutěže
 2019– : Česká fotbalová liga – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic, Klubové rekordy
 ULTRAS JABLONEC - Novinky

 
Fotbalové kluby v Libereckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1945
Fotbal v Jablonci nad Nisou
Sportovní kluby v Jablonci nad Nisou
Spolky v okrese Jablonec nad Nisou
Vítězové Českého Superpoháru